Мичу́ринское — село Хабаровского района Хабаровского края Российской Федерации. Административный центр Мичуринского сельского поселения.

География 
Расположено на правом берегу Амура в районе истока протоки Хохлацкой в пяти километрах севернее Хабаровска.

История 
Постановлением бюро Хабаровского Горисполкома ВКП(б) от 1 октября 1940 года на территории Воронежского сельсовета было организовано подсобное хозяйство огородно-овощного и животноводческого направления им. Молотова завода «Дальдизель». Был построен птичник, свинарник, коровник, парники. В подсобном хозяйстве засевалась пшеница, овес на корм скоту, выращивались огородно-овощные культуры. Продукция направлялась в заводскую столовую. Были заложены первые сады. В годы войны на территории села располагался полигон завода, на котором испытывалось зенитное и другое вооружение. В 1947 году открыт продовольственный ларек. Примерно в 1952 году организовано 4-е отделение Хабаровского овощесовхоза, которое имело наряду с животноводческим направлением и садоводческое: расширялись площади под плодовые культуры. В 1959 году открыт фельдшерско-акушерский пункт, построен и открыт клуб. 16 января 1960 года открыта библиотека, ведётся активное жилищное строительство.

В 1969 г. указом президиума ВС РСФСР селение 4-го отделения Хабаровского совхоза переименовано в село Мичуринское.

В 1972 году на базе 4-го отделения Хабаровского овощесовхоза организован плодово-ягодный совхоз «Мичуринский». В совхозе выращивали грушу, яблони, сливы, абрикос, смородину, малину и вишню.

С 5 апреля 1973 г. село Мичуринское является центром новообразованного Мичуринского сельского Совета. С 1992 г. Мичуринское — центр Мичуринской сельской администрации. С 28 июля 2004 года Мичуринское является центром Мичуринского сельского поселения.

Население

Экономика 
В селе находится сельскохозяйственная производственная компания «Мичуринское» (наследник совхоза «Мичуринский»). Работают предприятия добычи песчано-гравийной смеси. Активно ведётся строительство коттеджных посёлков.

Транспорт 
Через село проходит маршрут автобуса № 114: Хабаровск (автовокзал) — Виноградовка ( — Фёдоровка).

В летнее время неподалёку от села работает посадочная площадка «Хохлацкая-1».

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Хабаровского района
Населённые пункты на Амуре
Объекты, названные в честь Ивана Мичурина
Появились в 1940 году в России
1940 год в Хабаровском крае